Mappa steht für:

 Torawimpel, ein Stoffband, das um die Torarolle gewickelt wird
 Mappa, ein Kommentar von Moses Isserles zum Schulchan Aruch

 MAPPA, ein japanisches Animationsstudio